Saint-André-des-Eaux puede referirse a: 

 Saint-André-des-Eaux, comuna francesa situada en Côtes-d'Armor.
 Saint-André-des-Eaux, comuna francesa situada en Loira Atlántico.